Донаудорф — может означать:
 Донаудорф — коммуна в Нижней Австрии.
 Донаудорф — город-коммуна в Нижней Австрии.